Иоганн Георг Корб (; 8 февраля 1672 — 15 ноября 1741) — немецкий дипломат и государственный деятель.

Секретарь посольства, отправленного императором Леопольдом I в Москву к императору Петру I в 1698 году. Во главе посольства стоял граф Игнатий Христофор фон Гвариент и Раалль. И. Г. Корб первым из иностранных авторов описал Россию при Петре I.

Посольство в Россию 
Посольство выехало из Вены 10 января 1698 года и возвратилось обратно 27 сентября 1699 года. В Москве имперское посольство находилось с 29 апреля 1698 по 23 июля 1699 года. Состоя в должности секретаря, И. Г. Корб всё время своего путешествия вёл дневник.

Во время пребывания посольства в Москве произошёл стрелецкий бунт, завершившийся репрессиями, свидетелем которых стал И. Г. Корб. Всё увиденное он подробно описал в своём дневнике, впрочем, равно как и другие примечательные события того времени, поскольку он успел близко познакомиться со многими сподвижниками Петра I: Голицыным, Нарышкиным, А. Д. Меньшиковым, Ромодановским и др.

Дневник издан в Вене на латинском языке в 1700 году. Но уже в 1702 году, по требованию русского правительства, почти весь тираж книги был изъят из продажи и уничтожен, так что уцелевшие экземпляры его сделались библиографической редкостью. Причиной изъятия и уничтожения тиража стало якобы преувеличенное описание зверств во время расправы властей над стрельцами, на которые указал русский посол. Венский двор в видах создания антишведского и антиосманского союза с Россией решил не ссориться со своим потенциальным союзником. Кроме того, ещё одной значимой причиной уничтожения тиража могло быть то, что в издании дневника И. Г. Корба были опубликованы излишне подробные планы новых русских крепостей, что также могло быть использовано шведами и турками.

Дальнейшая карьера 
Дипломатические поручения были не единственной сферой деятельности И. Г. Корба. С 1700 года он перешёл на службу к герцогу Пфальц-Зульцбахскому, где со временем занял видное положение: с 1705 года — член зульцбахского княжеского совета, с 1712 года — надворный советник, а с 1732 года — канцлер.

В ратуше Карлштадта сохранился прижизненный портрет И. Г. Корба.

Публикации дневника И. Г. Корба 
 Diarium itineris in Moscoviam perillustris ac magnifici domini Ignatii Christophori nobilis domini de Guarient, & Rall, Sacri Romani Imperii, & Regni Hungariae Equitis, Sacrae Caefareae Majestatis Consiliarii Aulico-Bellici ab Augustißimo & Invictißimo Romanorum Imperatore Leopoldo I. ad Serenißimum, ac Potentißimum Tzarum et Magnum Moscoviae Ducem Petrum Alexiowicium anno MDCXCVIII ablegati extraordinarii. Descriptum a Joanne Georgio Korb, p.t. Secretario Ablegationis Caesareae. Viennae Austriae, Voigt, [1700]. Оцифрованный экземпляр из собрания Баварской Государственной Библиотеки

Переводы на русский язык 
 Дневник поездки в Московское государство Игнатия Христофора Гвариента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю московскому Петру Первому в 1698 году, веденный секретарем посольства Иоанном Георгом Корбом / Пер. и прим. Б. В. Женева и М. И. Семевского // ЧОИДР 1866, Кн. 4; 1867, Кн. 1; 1867, Кн. 3.
 (скан в wikimedia.org)

Примечания

Литература 
 
 
 
 Nolte, Hans-Heinrich. Korb, Johann Georg // Neue Deutsche Biographie (NDB). — Bd. 12. Kleinhaus - Kreling. — Berlin: Duncker & Humblot, 1979. — S. 581–582. (нем.)

Ссылки 
 Биография и портрет И. Г. Корба на официальном сайте г. Карлштадта (нем.)
 Корб, Иоганн Георг

Дипломаты XVII века
Послы в Русском государстве
Послы Германии в России
Сказания иностранцев
Авторы дневников